Mocomoco bezeichnet in Bolivien:

 Mocomoco (Camacho) – Ortschaft in der Provinz Camacho im Departamento La Paz
 Mocomoco (Huarina) – Ortschaft im Landkreis Huarina (früher: Huatajata) im Departamento La Paz
 Municipio Mocomoco – Landkreis in der Provinz Camacho im Departamento La Paz